Peter Collett er navnet på flere personer:

 Peter Collett (1766-1835) – dansk-norsk dommer, senere norsk højesteretsassessor og godsejer
 Peter Collett (1767-1823) – dansk hof- og stadsretsassessor